Léon Schwartzenberg (1923-2003), cancérologue français ;
Rue Léon-Schwartzenberg, une rue du  de Paris nommée d'après celui-ci
 Roger-Gérard Schwartzenberg (né en 1943), homme politique français, son cousin.